Kozuchi bezeichnet:
 einen kleinen japanischen Hammer

Kōzuchi bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Kōzuchi (Han)